Diecezja Portsmouth – diecezja Kościoła łacińskiego z siedzibą w Portsmouth
 Diecezja Portsmouth – diecezja Kościoła Anglii z siedzibą w Portsmouth